Ипатово — топоним.

 Ипатово — город в Ставропольском крае.
 Ипатово — деревня, Томский район Томской области.
 Ипатово — деревня, Тонкинский район Нижегородской области.

См. также